Berger kan syfta på:

 Berger – ett efternamn samt personer med namnet
 Berger (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Berger des pyrénées – en hundras
 Berger picard – en hundras
 12729 Berger – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Antarktis 

 Mount Berger – berg,

Norge 

 Berger (ort i Norge), Vestfold fylke, Svelvik,

USA 

 Berger, Missouri – ort, Missouri, Franklin County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade USAförgreningar